

Населені пункти та їхні частини
 Венґлиська — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Венґлиська — село в гміні Ракшава Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Венґлиська — частина села Руда в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Венґлиська — частина села Коростенко-над-Дунайцем (Кросьценко-над-Дунайцем) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Венґлиська — частина села Хмельно в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Венґлиська — частина села Зофювка в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Венґлиська — частина села Лехув у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Венґлиська — частина села Новий Одровонжек у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки